Sha o SHA puede referirse a:
Secure Hash Algorithm, un conjunto de funciones hash diseñado por la  Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Ш, una letra del alfabeto cirílico.
Sah, el título que reciben desde la antigüedad los monarcas de Irán.
SHA o Sociedad Hebraica Argentina.
Scriptores Historiae Augustae, seis diferentes autores de la Historia Augusta.